Радзевский — фамилия; имеет женскую форму Радзевская.
 Радзевский, Геннадий Антонович (род. 1949) — российский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Эреньская-Радзевская, Ханна (более известна под фамилией Эреньская-Барло; род. 1946) — польская шахматистка, гроссмейстер, врач-стоматолог.